Pasjača est un toponyme qui peut désigner :
le mont Pasjača, une montagne de l'est de la Serbie ;
Pasjača, un village de Serbie situé dans la municipalité de Pantelej (Niš), district de Nišava ;
Pasjača, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.